Амбрасас () — литовская фамилия. Известные носители:

 Амбрасас, Арвидас (1947—1970) — литовский поэт. 
 Амбрасас, Аудрюс (род. 1962) — литовский архитектор.
 Амбрасас, Казис (1931—1987) — литовский литературный критик, редактор, педагог.
 Амбрасас, Казимерас Юозас (род. 1934) — литовский католический священник, иезуит; филолог.